Letang est un patronyme notamment porté par : 
 Kristopher Letang (1987- ), joueur de hockey sur glace québécois
 Renaud Letang (1970- ), ingénieur du son et réalisateur de disques français

Article connexe

Homonymie de patronyme